Миньямбрес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миньямбрес, Оскар (род. 1981) — испанский футболист.
 Миньямбрес, Фелипе (род. 1965) — испанский футболист, полузащитник.